Paakitsoq bezeichnet:
 Paakitsoq, Ort im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Paakitsoq (Bucht, Aasiaat), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Paakitsoq (Bucht, bei Illuerunnerit), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Paakitsoq (Bucht, Upernaviarsuk), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Paakitsoq (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Paakitsoq (Bucht, Qaqortoq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Paakitsoq (Bucht, Qeqertarsuaq), Bucht im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Paakitsoq (Bucht, Upernavik), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Paakitsoq (Fjord, Ilulissat), Fjord im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Paakitsoq (Fjord, Sisimiut), Fjord im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Paakitsoq (Sund), Sund im Distrikt Nuuk, Grönland